Vosswerke steht für:

* Vosswerke (Bielefeld), Karosserie- und Limousinenaufsatz-Bauer in Bielefeld Anfang des 20. Jahrhunderts
 Vosswerke AG, aus der 1844 gegründeten Firma A. Voss sen. in Sarstedt bei Hannover hervorgegangene Aktiengesellschaft, insbesondere Bau von Öfen und Großküchen